Ка́рел У́гер (; ) — чешский кёрлингист.

Трёхкратный .

Играет на позициях первого и второго.

Начал заниматься кёрлингом в 1993 в возрасте 10 лет.

Достижения 
 : золото (2009, 2010, 2011), серебро (2005, 2006, 2012), бронза (2013).
 : серебро (2009, 2011, 2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Чехии
Чемпионы Чехии по кёрлингу